The Oval steht für:

 The Oval (Caernarfon), Stadion
 The Oval (Belfast), Fußballstadion
 The Oval (London), Cricketstadion
 The Oval (Llandudno), Stadion
 The Oval (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie